Михаи́л Абра́мов:
 Абрамов, Михаил Александрович (1933—2006) — русский философ.
 Абрамов, Михаил Борисович (род. 1956) — контр-адмирал.
 Абрамов, Михаил Егорович (1912—1967) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Абрамов, Михаил Иванович (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Абрамов, Михаил Леопольдович (род. 1956) — адмирал.
 Абрамов, Михаил Петрович (1681—1752) — дьяк Оружейной палаты, директор Петербургской типографии.
 Абрамов, Михаил Юрьевич (1963—2019) — бизнесмен.